Ратанган (Уэксфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).
 Ратанган (Килдэр) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер)